Штеффі Граф і Габріела Сабатіні були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Сабатіні, яка виступала в парі з Бетсі Нагелсен.

Нагелсен і Сабатіні програли у чвертьфіналі парі Катріна Адамс і Зіна Гаррісон.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі Джиджі Фернандес і Лорі Макніл з рахунком 7–6 (7–5), 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton International Players Championships 1989 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Lipton Championships, жінки, парний розряд